Miejscowości w USA:
 Cobden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Union
 Cobden – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
Miejscowości w Australii:
 Cobden – miasto w stanie Wiktoria

Osoby
 Richard Cobden – brytyjski polityk, ekonomista